2-й Кубок ФИФА по мини-футболу — проходил с 16 ноября по 28 ноября 1992 года в Гонконге. Чемпионом, как и в первом турнире, стала сборная Бразилии, победившая в финале сборную США.  Третье место заняла сборная Испании.

Отобравшиеся сборные

Первый раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Второй раунд

Группа E

Группа F

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Бомбардиры 
16 голов
 Саид Раджаби Ширази
15 голов
 Константин Ерёменко
11 голов
 Альваро
10 голов
 Ортис
9 голов
 Вандер
 Дейл Эрвин
8 голов
 Мануэль Тобиас
7 голов
 Жоржиньо
 Пако
 Андреа Рубеи
6 голов
 Габриэль Валарин
 Раф Херналстеен
 Чико Борха
5 голов
 Садех Вармазьяр
 Акбар Юсефи
 Висентин
 Льоренте
 Диего Солис
 Джим Габарра
4 гола
 Маурисио Феррарис
 Фининьо
 Ледесма
 Хулиан
 Йозеф Зиманчик
 Дариуш Калужа
 Сильвестр Пржиходзин
 Джордж Фернандес
3 гола
 Марк Пендерс
 Иван Хечтерманс
 Рожерио Мотта
 Ау Вай Лун
 Сейед Абтахи
 Маджид Салех
 Пато
 Ху Гон
 Ли Мин
 Майкл Оньямахара
 Андре Баккер
 Хенни Леттинк
 Тед Эк
2 гола
 Борче Атанасовски
 Винс Настоски
 Радован Филипович
 Хуан Авалос
 Густаво Ромеро
 Тео Бломен
 Чикиньо
 Сантос Лесли
 Чан Чи
 Мохсен Гароси
 Де Ла Торре
 Паоло Миничуччи
 Хосе Карвахаль
 Чинеду Оби
 Патрик Дуэйзингс
 Эрик Мерк
 Николаас Рундеркамп
 Хьялмар Хоекема
 Томас Бобадилья
 Рамон Кароссини
 Хуан Коронел
 Виктор Лопес
 Карлос Перальта
 Анджей Антош
 Борис Чухлов
 Джефф Агус
 Терри Вудберри
 Энди Шмецер
1 гол
 Бретт Дувал
 Стефен Дувал
 Пол Ричардсон
 Уолтер Филе
 Фабио Хименес
 Вилли Мас
 Нико Папаниколау
 Йос Сверон
 Морильо
 Араш Ноамуз
 Карлос
 Массимо Куаттрини
 Роберто Матранга
 Адженоре Маурици
 Джузеппе Миллела
 Андреа Фама
 Ван Юн
 Роландо Вальверде
 Виктор Кастро
 Анук Рёст
 Хуан Монтьель
 Фелипе Окампос
 Джонс Сауседо
 Джордж Хименес
 Кшиштоф Миколаевски
 Олег Епринцев
 Сергей Кощуг
 Фаиль Миргалимов
 Фернандо Клавио

Ссылки 
 ЧМ-1992 по мини-футболу на сайте FIFA 
 ЧМ по мини-футболу 1992 на RSSSF

Чемпионаты мира по мини-футболу